Vera kan henvise til:

 Vera (pigenavn) – pigenavn
 Vera (film fra 1915) – en stumfilm instrueret af Emanuel Gregers
 Vera (film fra 1984) – en dansk kortfilm fra 1984 instrueret af Jens Christian Grøndal
 Vera (tv-serie) – en britisk krimiserie
 Vera (soloprojekt) – dansk soloprojekt